Robert II van Frankrijk (970-1031), koning van Frankrijk (996-1031)
 Robert II van Normandië (+1035), hertog van Normandië (1027-1035)
 Robert II van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1272-1306)
 Robert II van Schotland (1316-1390), koning van Schotland (1371-1390)

Zie ook:
 Robrecht II (doorverwijspagina)